Zawadówka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Zawadówka,  un village dans la gmina de Chełm dans le powiat de Chełm
 Zawadówka,  un village dans la gmina de Rejowiec dans le powiat de Chełm
 Zawadówka,  un village dans le powiat de Włodawa